Басанка — гидроним 

 Басанка — приток Ромена в Сумской области (Украина).
 Басанка — приток Трубежа в Черниговской области (Украина).